Waverton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Waverton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumnbria